Heimfrieden steht für

 Heimfrieden (Recht), germanisches Recht, das im Sinne des Hausrechts die Störung durch haus- oder hoffremde Menschen verhindern sollte
 Heimfrieden (Baugenossenschaft), nach dem Ersten Weltkrieg gegründete Wohnungsbaugenossenschaft, die vor allem in Misburg (Niedersachsen) aktiv wurde